2013 Buckley Systems New Zealand FIM Speedway Grand Prix pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2013. Zawody odbyły się 23 marca 2013 na stadionie Western Springs w Auckland, Nowej Zelandii.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jasona Bunyana. Zawodnikami rezerwowymi byli: Dale Finch i Sean Mason.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 22 marca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Gollob, Woffinden, Zagar, Kasprzak
 Hancock, Holder, Iversen, Bunyan
 Ward, Vaculik, Hampel, Pedersen
 Jonsson, Lindgren, Lindbaeck, Sajfutdinow
 Hancock, Jonsson, Gollob, Pedersen
 Sajfutdinow, Woffinden, Bunyan, Vaculik
 Ward, Holder, Lindgren, Zagar
 Kasprzak, Iversen, Hampel, Lindbaeck
 Gollob, Lindbaeck, Ward, Bunyan
 Hampel, Lindgren, Hancock, Woffinden
 Pedersen, Iversen, Zagar, Sajfutdinow
 Jonsson, Kasprzak, Vaculik, Holder
 Holder, Hampel, Sajfutdinow, Gollob
 Woffinden, Jonsson, Ward, Iversen (w)
 Lindbaeck, Vaculik, Hancock, Zagar
 Pedersen, Lindgren, Kasprzak, Bunyan (w)
 Gollob, Iversen, Lindgren, Vaculik
 Pedersen, Woffinden, Holder, Lindbaeck
 Zagar, Hampel, Jonsson, Bunyan
 Ward, Sajfutdinow, Hancock, Kasprzak
 Półfinały:
 Hampel, Pedersen, Ward, Woffinden
 Gollob, Hancock, Holder, Jonsson
 Finał:
 Hampel, Gollob, Pedersen, Hancock

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Nowa Zelandia
2013
2013 w Nowej Zelandii